Althaea taurinensis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Althaea taurinensis descrita por C.A.Mey. es el Althaea armeniaca de Ten.
Althaea taurinensis descrita por DC. es el Althaea officinalis de L.

Referencias